Coppa Italia di Serie B (calcio a 5) – Coppa nazionale riservata alle società maschili di 3º livello.
Coppa Italia di Serie B (pallavolo femminile) – Coppa nazionale riservata alle società femminili di 3º livello.
Coppa Italia di Serie B (pallavolo maschile) – Coppa nazionale riservata alle società maschili di 4º livello.